Geir André Herrem (28 januari 1988) is een Noors voetballer. De aanvaller speelt voor Åsane Fotball.

Clubstatistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Kalmar FF

Herrem, Geir André